Az Amerikai Egyesült Államok már az első, az 1896-os athéni olimpiai játékokon ott volt a részt vevő 13 nemzet között, és azóta valamennyi téli és nyári olimpián szerepelt, kivéve az 1980-as moszkvait, melyet bojkottált.

Az ország első olimpiai bajnoka Thomas Burke volt, aki az 1896-os játékokon atlétikában nyert 100 és 400 méteres síkfutásban.

Itt rendezték eddig a legtöbb olimpiát, szám szerint kilencet:
 1904. évi nyári olimpiai játékok, St. Louis, Missouri
 1932. évi téli olimpiai játékok, Lake Placid, New York
 1932. évi nyári olimpiai játékok, Los Angeles, Kalifornia
 1960. évi téli olimpiai játékok, Squaw Valley, Kalifornia
 1980. évi téli olimpiai játékok, Lake Placid, New York
 1984. évi nyári olimpiai játékok, Los Angeles, Kalifornia
 1996. évi nyári olimpiai játékok, Atlanta, Georgia
 2002. évi téli olimpiai játékok, Salt Lake City, Utah
2028. évi nyári olimpiai játékok, Los Angeles, Kalifornia

Az amerikai sportélet kiugró tehetségekben igen gazdag a különféle sportágakban. A nyári olimpiák éremtáblázatát általában az amerikai sportolók vezetik, és összesítésben is a legeredményesebb nemzet. Az ország sportolói eddig összesen 22980 érmet nyertek, legeredményesebb sportágaik az atlétika és az úszás.

Az Amerikai Egyesült Államok Olimpiai Bizottsága 1894-ben alakult meg, a NOB még ebben az évben felvette tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke James E. Scherr.

Legeredményesebb versenyzők 
 Michael Phelps úszás, 23 arany (2004: 4 egyéni, 2 csapat; 2008: 5 egyéni, 3 csapat; 2012: 2 egyéni, 2 csapat; 2016: 2 egyéni, 3 csapat)
 Mark Spitz úszás, 9 arany (1968: 2 csapat; 1972: 4 egyéni, 3 csapat)
Carl Lewis atlátika, 9 arany (1984: 3 egyéni, 1 csapat; 1988: 2 egyéni; 1992: 1 egyéni, 1 csapat; 1996: 1 egyéni)
Jenny Thompson úszás, 8 arany (1992: 2 csapat; 1996: 3 csapat; 2000: 3 csapat)
Matt Biondi úszás, 8 arany (1984: 1 csapat; 1988: 2 egyéni, 3 csapat; 1992: 2 csapat)
 Ray Ewry atlétika, 8 arany (1900: 3 egyéni; 1904: 3 egyéni; 1908: 2 egyéni)
Allyson Felix atlétika, 7 arany (2008: 1 csapat; 2012: 1 egyéni, 1 csapat; 2016: 2 csapat; 2020: 1 csapat)
Ryan Lochte úszás, 6 arany (2004: 1 csapat; 2008: 1 egyéni, 1 csapat; 2012: 1 egyéni, 1 csapat; 2016: 1 csapat)
Morris Fisher sportlövő, 5 arany (1920: 1 egyéni, 2 csapat; 1924: 1 egyéni, 1 csapat)
 Anton Heida tornász, 5 arany (1900: 4 egyéni, 1 csapat)
 Alfred Lane sportlövő, 5 arany (1912: 2 egyéni, 1 csapat; 1920: 2 csapat)
 Carl Osborn sportlövő, 5 arany (1912: 1 csapat; 1920: 1 egyéni, 3 csapat)
 Willis Lee sportlövő, 5 arany (1920: 5 csapat)
 Donald Schollander úszó, 5 arany (1964: 2 egyéni, 2 csapat; 1968: 1 csapat)
 John Weissmüller úszó, 5 arany (1924: 2 egyéni, 1 csapat; 1928: 1 egyéni, 1 csapat)
 Eric Heiden gyorskorcsolyázó, 5 arany (1980: 5 egyéni)

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként 

 A fenti táblázat nem tartalmazza az amerikai sportolók által a nyári játékokon nyert érmeket műkorcsolyában és jégkorongban.

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként 

 A fenti táblázat tartalmazza az amerikai sportolók által a nyári játékokon nyert érmeket műkorcsolyában és jégkorongban.

Források 

 
Amerikaiegyesültallamok